Rocchetta kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Rocchetta Belbo, en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien
 Rocchetta Ligure, en ort och kommun i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i Italien
 Rocchetta Mattei
 Rocchetta Palafea, en ort och kommun i provinsen Asti i regionen Piemonte i Italien.
 Rocchetta di Piazza
 Rocchetta Sant'Antonio, en ort och kommun i provinsen Foggia i regionen Apulien i Italien
 Rocchetta Tanaro, en ort och kommun i provinsen Asti i regionen Piemonte i Italien
 Rocchetta di Vara, en ort och kommun i provinsen La Spezia i regionen Ligurien i Italien
 Rocchetta a Volturno, kommun,  Molise, Provincia di Isernia, 
 Rocchetta e Croce, kommun, Kampanien, Provincia di Caserta, 

Robotskapade Italienförgreningar